Davida bezeichnet:
 einen weiblichen Vornamen, siehe David (Vorname)
 einen Asteroiden, siehe (511) Davida
 eine Schriftart von Louis Minott aus dem Jahr 1965, siehe Davida (Schriftart)